Barrena puede referirse a:
 Barrena, maniobra aérea
 Barrena de mano, herramienta manual para perforar orificios
 Barrena, término minero que hace referencia a la broca de perforación de los martillos de mano utilizados en la minería para taladrar orificios en la roca.

 Expresión entrar en barrena, que se utiliza para indicar que algo está evolucionando espectacularmente mal o está cayendo en picada, como por ejemplo, la evolución de una empresa en la bolsa de valores.

Referencias